Александр Степанович Кузьмин (18 сентября 1923 — 31 января 2005) — краевед города Вельска, фронтовик, 30 лет работал учителем труда вельских школы-интерната и школы № 1. Почётный гражданин Вельска (2004).

Биография 
Родился в 1923 году в деревне Заречье (Окулковская) в Вельском районе Архангельской области в крестьянской семье.

Окончив семилетнюю школу в 1937 году вступил в комсомол, три года работал в колхозе, решил продолжить обучение, однако, началась война.

На фронте с апреля 1942 года — радист-стрелок танка Т-34, воевал на Волховском и 3-ем Белорусском фронтах.

На 1945 году служил в 60 тяжёлом танко-самоходном ордена Красной Звезды полку в Восточной Пруссии.

Награждён Орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией», знаком «Отличный танкист».

После войны вернулся на родину, поселился в Вельске, где построил дом, женился, вырастил четырех дочерей. В 1950 году вступил в партию.
 
Около 30 лет работал учителем труда в школе-интернате и школе № 1 города Вельска.

Заочно окончил Сольвычегодское педучилище, затем Вельский учительский институт (1956).

В 1979 году вышел на пенсию по инвалидности. Умер в 2005 году в Вельске.

В 2013 году на здании школы № 1 была открыта мемориальная доска в память об учителе труда, краеведе А. С. Кузьмине.

Труды по краеведению 
Всю жизнь активно занимался краеведением, сотрудничал с Вельским краеведческим музеем.

Очерки, рассказы, подборки архивных материалов публиковались на страницах районных газет и областного издания «Правда Севера».

Благодаря его исследованиям и публикациям улица Северная в Вельске была переименована в улицу Н. Е. Конева, а Набережная получила имя П. А. Моисеенко.

Автора сборника о прошлом вельской земли «Записки из прошлого. История и судьбы», изданного в 1997 году.

Источники 
 Вячеслав Попов —  Александр Кузьмин любил свой город, земляков // Газета «Вельские вести», 24 сентября 2013
 Константин Мамедов — Ушел хранитель вельских тайн // Вельск-инфо, 9 февраля 2005
 Г. А. Веревкина, научный сотрудник Вельского районного краеведческого музея — Слово об авторе (предисловие к сборнику «Записки из прошлого. История и судьбы»)
  95-летие со дня рождения вельского краеведа А. С. Кузьмина // «Вельский краеведческий музей имени В. Ф. Кулакова», 18 сентября 2018
 Почётные граждане Вельска // Официальный сайт МО Вельское, 2019

Члены КПСС
Педагоги СССР
Краеведы по алфавиту
Краеведы Архангельска
Почётные граждане Вельска